Владимир Тарасенко:
 Тарасенко, Владимир Андреевич (род. 1991) — российский хоккеист.
 Тарасенко, Владимир Петрович (ранее: Владимир Владимирович Голиков; 1934—2003) — доктор наук, профессор, возглавлял НИИ автоматики и электромеханики при ТИАСУР.
 Тарасенко, Владимир Феликсович (род. 1946) — российский юморист, учёный, профессор, преподаватель ТГУ. Примечания